Стив Дарси (; родился 13 марта 1984 года в Льеже, Бельгия) — бельгийский теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; финалист Кубка Дэвиса (2015, 2017) в составе национальной сборной Бельгии.

Общая информация 
Стив — один из двух детей Алена и Мари Агнес Дарси; его сестру зовут Селин. Родители бельгийца — спортивные инструкторы.

29 мая 2013 года у Дарси и его девушки Лоранн родилась дочь Камилла..

Стив в теннисе с пяти лет. Стиль игры бельгийца наиболее удачно подходит к быстрым покрытиям, лучшие удары — форхенд и подача.

Спортивная карьера 

В 2007 году Стив выигрывает первый в карьере турнир ATP, проводящийся на грунтовом покрытии Открытый чемпионат Нидерландов. В финале был обыгран австриец Вернер Эшауэр со счетом 6-1 7-61. Следующий титул он завоевывает в 2008 году на турнире в Мемфисе, обыграв в финале Робина Сёдерлинга 6-3 7-65. В этом же году пытается защитить свой прошлогодний титул, завоеванный в нидерландском Амерсфорте, но проигрывает в финале испанцу Альберту Монтаньесу 6-1 5-7 3-6. В августе Дарсис принимает участие в летних Олимпийских играх в Пекине, где проигрывает в первом круге чилийцу Николасу Массу.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграл в первом раунде Душану Лайовичу в трёх сетах.

Завершил карьеру после Открытого чемпионата Австралии 2020 года из-за болей в локте, которые беспокоили Стива во второй половине 2019 года.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (38)

Победы (20)

Поражения (18)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (10)

Победы (6)

Поражения (4)

Финалы командных турниров (2)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Бельгии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года